Ах-Сак-Телес (д/н — 776) — ахав Шукальнааха та Ак'є у 746—776 роках. Відомий також як Ах-Сактель-Хух («Біла Ігуана з гребенем»).

Життєпис 
Походив з роду сахалей (місцевої знаті) в старовинній столиці царства — Шукальнаах (сучасне городище Лаканха). Не був родичем царя (інакше він носив би титул ахава), але належав до роду, який займав сильні позиції в стародавній столиці. Син спадкового сахаля Йо'наль-Ак-Балама. 

В день 9.15.11.17.3, 4 Ак'баль 16 Шуль (3 червня 743 року) Хой-Балам, кухууль ахав (священний володар) Шукальнааха, затвердив Ах-Сак-Телеса на посаді сахаля. З часом при підтримці Па'чанського царства зумів повалити Хой-Балама й у 746 році затвердитися як цар. Дата церемонії інтронізації невідома. в день закінчення п'ятнадцятиріччя 9.15.15.0.0, 9 Ахав 18 Шуль (4 червня 746 року) Ах-Сак-Телес в рамках ювілейної церемонії встановив монумент і провів обряд викликання бога К'авііля.

Разом з тим боротьба проти поваленого Хой-Балама тривала. Рішучу поразку Ах-Сак-Телес завдав в ніч 9.15.17.2.13/14, 2 Бен (3 Хіш) 1 Ч'ен (з 16 на 17 липня 748 року) військам Хой-Балама. При цьому продовжив політику останнього з затвердження влади над царством Ак'є.

Після цього Ах-Сак-Телес позбувся залежності від царства Сакц'і, ставши вірним союзником Па'чана. У 750-760-х роках брав участь у походах Яшун-Балама IV, па'чанського ахава проти Сакц'і.

Наприкінці 760-х років втратив контроль над царством Ак'є, де затвердився представник колишньої династії Ах-Чанлаху'н-Баак. Стосовно походів Ах-Сак-Телеса проти нього нічого невідомо. Втім незадовго до своєї смерті Ах-Сак-Телес зумів відновити владу над Ак'є. Помер у 776 році, владу успадкував його син Яхав-Чан-Муваахн II.

Джерела 
 Беляев Д. Д., Сафронов А. В. Ак'е и Шукальнах: история и политическая география государств майя Верхней Усумасинты // Древний Восток и античный мир: Труды кафедры истории Древнего мира исторического факультета МГУ. — 2004. — Вып. 6. — С. 119—142

Царі Бонампаку